

Mythologie 
Canope est le nom d'une divinité des eaux de la civilisation égyptienne, représentée sous la forme d'un vase surmonté d'une tête d'homme ou d'animal. Pilote d'Osiris pour les Égyptiens, il est également cité sous le nom de Canopus par les Grecs anciens comme étant le pilote du bateau de Ménélas après la guerre de Troie.

Toponymie 
 Canope était une cité de l'Égypte antique, située près de l'actuelle Aboukir.  Patriarchat d'Alexandrie
Dans ses environs s'est déroulée l'avant-dernière bataille de la campagne d'Égypte :
 la bataille de Canope, ou bataille d'Alexandrie () permit aux Anglais de défaire les Français, qui se replièrent à Alexandrie.

Archéologie 
Le nom du dieu Canope est utilisé pour désigner deux sortes de vases :
 les canopes, ou vases canopes sont des récipients utilisés en Égypte antique, utilisés notamment pour les embaumements (on répartissait les viscères du défunt dans quatre vases de ce type);
 les canopes de Chiusi sont des urnes funéraires étrusques anthropomorphes destinées à recueillir les cendres du mort (elles étaient fabriquées dans les environs de Chiusi, dans l'actuelle province de Sienne, en Italie). Leur ressemblance avec les canopes égyptiennes explique cette appellation;
 Le nom de la ville de Canope a quant à lui été donné à une stèle découverte en 1865 par Karl Richard Lepsius : le décret de Canope, inscrit sur la pierre éponyme, édicté par Ptolémée  Évergète en 238 ;
 Une partie de la villa d'Hadrien se nomme Canope.

Astronomie 
 Canope (α Carinae) ou Canopus, est l'une des trois étoiles les plus brillantes vues de la Terre, derrière Sirius et devant Alpha du Centaure (elle appartient à la constellation australe de la Carène). Son nom provient  vraisemblablement de Canopus, le pilote du bateau de Ménélas de la mythologie grecque.

Musique 
 Canope est le titre de la seconde entrée de l'opéra-ballet Les Fêtes de l'Hymen et de l'Amour de Jean-Philippe Rameau
 Canope est un prélude du deuxième Livre de préludes de Claude Debussy.

Autres
 Canopé, (Réseau de Création et d’Accompagnement Pédagogiques) est un éditeur de ressources pédagogiques dépendant du ministère de l'Éducation nationale français.

Voir aussi